Витязь-2 — многозначный термин:
 Витязь-2 (футбольный клуб) — название клуба «Авангард» (Подольск) в 2001—2005 годах;
 Витязь-2 (хоккейный клуб) — название клуба «Русские Витязи» до 2009 года.

